Zrínyi I. György (?–1361) Zriny grófja, a család első tagja
Zrínyi II. György (?–1480) Zriny grófja, Zrínyi I. Péter fia
Zrínyi III. György (1528–1547) Zriny grófja, Zrínyi III. Miklós fia
Zrínyi IV. György (1549–1603) hadvezér, tárnokmester, asztalnokmester
Zrínyi V. György (1599–1626) horvát bán